Тиоантимонит серебра — неорганическое соединение,
соль серебра и тиосурьмянистой кислоты
с формулой AgSbS,
красные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал пираргирит — AgSbS с примесями As .

Физические свойства 
Тиоантимонит серебра образует красные кристаллы
.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения сурьмы
Соединения серебра
серебра